B15, B-15 oder B 15 ist die Abkürzung für:

 die deutsche Bundesstraße 15
 die Mannersdorfer Straße in Österreich
 das US-amerikanische Bombers Experimentalflugzeug Boeing XB-15
 Sternwartencode B15 der Privatsternwarte Inastars Observatory Potsdam (IOP), im Sternwartenverzeichnis des Minor Planet Center
 Nationalstraße B15, eine Nationalstraße in Namibia
 B-15, ein riesiger Eisberg, der 2000–2002 vor der Antarktis schwamm
 B-15 A, ein Bruchstück des Eisbergs B-15
 beim Schach eine Variation der Caro-Kann-Verteidigung nach den ECO-Codes
 B-15, eine Fliegerjacke der US Army Air Forces und Vorläufer der sogenannten Bomberjacke
 B 15 bezeichnet eine vitaminähnliche Substanz namens Natriumpangamat, einem Natriumsalz der Pangamsäure

B15